Уваровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Уваровка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Уваровка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Уваровка — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Уваровка — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Уваровка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Уваровка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Уваровка — посёлок городского типа в Можайском районе Московской области.
 Уваровка — станция Смоленского направления в этом посёлке.
 Уваровка — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Уваровка — деревня в Знаменском районе Омской области, упразднена в 1990-е годы.
 Уваровка — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Уваровка — село в Сызранском районе Самарской области.
 Уваровка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Уваровка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Уваровка — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Украина 
 Уваровка — до 1963 г. название села Лёневка в Емильчинском районе Житомирской области.

См. также 
 Большая Уваровка
 Малая Уваровка
 Новая Уваровка
 Старая Уваровка